Галактика M51 — спиральная галактика «Водоворот».
 М51 — автодорога с номером М51.
 М51 — автомобильная дорога федерального значения Иркутск — Улан-Удэ — Чита.
 М51 — французская баллистическая ракета подводных лодок.
 М51 — израильская модификация танка М4 «Шерман».